

События 
 Январь — Дипломатическая революция положила начало Семилетней войне в Европе.
 15 мая — Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.
 1756—1763 — Семилетняя война. Против Пруссии, Англии и Португалии выступили Австрия, Франция, Россия, а затем Швеция и Саксония.
 1756—1768 — во главе политики Англии фактически стоял Уильям Питт (старший).
 Военный союз Англии и Пруссии. Фридрих внезапно напал на Саксонию.
 Российская императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь.
 10 сентября — учреждён первый русский театр. Императрица Елизавета Петровна издала Указ об учреждении «русского для представления трагедий и комедий театра» в Петербурге.
 Впервые в документах упоминается рабочий посёлок Гусь-Хрустальный.
 Построен Нытвенский медеплавильный (впоследствии металлургический) завод
 Антикитайское восстание в Джунгарии во главе с Амурсаной.
 На престол Бенгалии вступил 18-летний Сурадж-уд-Доуле. Англичане укрепили Калькутту, где нашли убежище враги наваба. Сурадж потребовал выдать заговорщиков, срыть укрепления Калькутты. Власти Ост-Индской компании отказались и оскорбили посла наваба. Сурадж начал войну и взял Калькутту. Из Мадраса отправлена экспедиция (флотом командовал адмирал Ватсон, войсками десанта — Роберт Клайв).
 Англичане захватили у французов Сенегал (Африка).

Наука 

1 ноября в Московском университете началось преподавание истории.

Музыка

Архитектура 

В 1756 году построены:

 Большой Екатерининский дворец
 Церковь Иоанна Богослова (Коломна)
 Церковь Николая Чудотворца в Метлино
 Церковь Архангела Михаила (Покойное, Будённовский район)
 Аббатский дворец в Оливе

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1756 году
 27 января — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор
 29 января — Генри Ли III (ум. 1818), американский аристократ, офицер Континентальной армии, 9-й губернатор Вирджинии.
 20 августа — Анри Йозеф Бернар ван ден Ньивенхёйзен — бельгийский художник.
 28 августа — Ян Снядецкий, польский астроном, математик, философ.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1756 году

См. также

Примечания